Сухан Аллыевич Туйлиев (; род. 7 июня 1956 года) — туркменский композитор, музыковед, этнограф и педагог. Заслуженный деятель искусств Туркменистана.

Биография 
Сухан Туйлиев родился 7 июня 1956 года в сельском совете Верхние Сухты Ёлотенского этрапа (района) в Марыйском велаяте (области) Туркменистана. 
В 1972, в 16 лет, Сухан стал учащимся отделения Хорового дирижирования Туркменского государственного музыкального училища имени Данатара Овезова (класс Г. С. Држевского). 
В 1981 году, Сухан Туйлиев закончил Туркменский государственный педагогический институт искусств в г. Ашхабад по специальности композиция (сочинение — класс профессора Вели Мухатова; оркестровка — класс профессора Реджеп Аллаярова). 
В 1982 году он стал членом Союза композиторов СССР. 
В 1985—1987 году, Туйлиев учился в ассисентуре-стажировке при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по специальности композиция (класс профессора М. И. Чулаки и профессора Ю. А. Фортунатова). В те годы на формировании творческой индивидуальности С. Туйлиева благоприятное влияние также оказали занятия с композитором и педагогом А. И. Головиным. 
В 1993 году Сухан Туйлиев закончил аспирантуру по специальности музыковедение в Институте истории Академии Наук Туркменистана (научный руководитель профессор Т. Б. Гафурбеков).

Сухан Туйлиев как композитор работает в симфоническом, вокально-симфоническом, камерно-вокальном и камерно-инструментальных жанрах. Богатый опыт в области народного творчества, накопленный с детских лет, чуткое и глубокое проникновение в природу национальной музыки и ее выразительных средств составляют движущую силу творческого кредо композитора и ученого, педагога и гражданина. Он создал свой музыкальный мир, в котором выразил собственные образы и мысли, природу родного края, запах песков и созерцание пейзажа, гул ветра и дыхание туркменской земли. И в каждом звуке и ритме слышится слияние композитора с поэзией родного края, живое ощущение народного искусства.

В настоящее время Сухан Туйлиев работает старшим преподавателем на кафедре «Композиция и оркестровка» Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой.

Творчество 
Cухан Туйлиев по профессии композитор, более тридцати лет занимается изучением теоретических особенностей туркменской народной музыки. Композиторская и научная деятельности взаимно дополнили его творчество.
Композиторская профессия способствовала постижению тайн композиции народной музыки, а знакомство с народной музыкой помогло ему в творчестве — в создании произведений по духу и структуре близких к народной музыке. Сухан Туйлиев сделал весомый вклад в развитие туркменской музыки благодаря глубокому проникновению в недры народной музыки и использованию ее достижений в композиторском и научном творчестве.

"Композитор, музыковед, этнограф, Туйлиев блестящее владеет материалом. Поистине энциклопедические знания автора производят сильнейшее впечатление, " пишет во вступительном слове к научной монографии Сухана Туйлиева «Теория туркменской музыки» доктор искусствоведения, профессор Владимир Гуревич. «В поле зрения Туйлиева попали сотни сочинений разных жанров, он знает их изнутри, умеет разглядеть и — главное! — расслышать в них тот внутренний подтекст, который и составляет суть истинного творческого акта. Устанавливая и прослеживая связи фольклорных напевов и их профессионального композиторского воплощения, он демонстрирует широкий спектр аналитических приемов, сочетая обобщенно эстетический подход с детальным анализом конкретных произведений. Чувствуется, что исследование это — не просто итог периода научных изысканий, а дело всей жизни ученого. …Его выдающийся труд, станет, бесспорно, важнейшей вехой истории национальной науки и искусства.»

"Его [прим. Сухана Туйлиева] творчество насчитывает большое количество сочинений различных жанров и форм. И в каждом из них обнаруживается индивидуальный почерк, особый стиль автора, неразрывно связанный с корнями туркменского традиционного искусства, " пишет Лейла Бабаева, музыковед, старший преподаватель Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой.
«Образное содержание музыки композитора широко. Это-патриотическая тематика вокально-симфонического жанра, сочинения философской направленности, произведения для детей. Образы родной земли и истории, картины природы, жанровые и пейзажные зарисовки. Тонкий лиризм присутствует во многих его произведениях, что говорит о глубоком постижении истоков национальной культуры через свое собственное мироощущение.»

Научная и педагогическая деятельность 
Сухан Туйлиев является автором учебников «Основы теории музыки» (на туркменском языке, 2008 г.), «Теория туркменской музыки» (на туркменском языке, 2014 г.), а также, в соавторстве с преподавателями Туркменской национальной консерватории, учебников «Анализ произведений туркменских композиторов» (2014 г.) и «Анализ музыкальных произведений» (2017 г.) на туркменском языке. Из них, в «Теории туркменской музыке» исследуется теоретические особенности туркменской народной музыки и ее влияние на современное профессиональное композиторское творчество.

Под научной редакцией С. Туйлиева издан на туркменском языке широко известный труд В. Успенского и В. Беляева «Туркменская музыка» в двух томах.

Сочинения 
Симфонические, вокально-симфонические, камерно-инструментальные, камерно-вокальные и другие жанры.

Симфонические произведения 
 Симфония, 
 «Поэма», 
 «Увертюра», 
 Симфоническая поэма «Бентлер», 
 «Пендинские напевы — 1» для камерного оркестра в двух частях, 
 «Пендинские напевы — 2» для гаргы-тюйдука и струнного оркестра в трех частях, 
 Музыкальная легенда «Узуклар»: пятичастный цикл для чтеца, флейты, гобоя, кларнета, скрипки и симфонического оркестра,
 «Гозелим» для виолончели и симфонического оркестра в двух частях.

Вокально-симфонические произведения 
 «У Вечного огня» кантата на стихи Н. Реджепова, для чтеца, солистов, хора и симфонического оркестра в четырех частях,
 «Песнь о мире» кантата на стихи А. Алланазарова и А. Тагана, для хора и симфонического оркестра в трех частях, 
 «Благоденствие» кантата на стихи А. Атабаева, для солиста, хора, гаргы-тюйдука, гопуза и симфонического оркестра, 
 «Türkmen binasy» ода на стихи Махтумкули, для чтеца, солиста, хора и симфонического оркестра, 
 «Berkarar döwletiň bahary» ода на стихи А. Атабаева, для солиста, хора и симфонического оркестра.

Сочинения для фортепиано 
 «Драматические вариации» 
 Соната № 1 (памяти Кёр-Годжалы) 
 Соната № 2 
 «Körpelere» цикл из 5 пьес для детей

Песни, романсы 
 «Ezizim» на стихи А. Таганова 
 «Sensiz» на стихи И. Нурыева 
 «Magşugyň aýdymy» на стихи Н. Реджепова 
 «Ýol aýdymy» (Aşyk-magşugyň aýdyşygy) на стихи И. Нурыева 
 «Söýgi romansy» на стихи И. Нурыева 
 «Ne işiň?» на стихи И. Нурыева 
 «Güýz» на стихи Г. Эзизова 
 «Uruşdan gelmedik agam» на стихи И. Нурыева 
 «Nejoldy?» на стихи Г. Хановой 
 «Hökümdar hem halypa hakynda hekaýat» на стихи Дж. Румы 
 «Dünýe, heý!» цикл из трех частей на стихи Махтумкули.

Хоровые песни для детей 
 «Güneşli gämi» на стихи А. Алланазарова 
 «Şarlaryň biri meniňki» на стихи А. Алланазарова 
 «Gül ülkämiň suraty» на стихи К. Нурбадова 
 «Hüwdi» на стихи И. Нурыева 
 «Kebelek» на стихи Дж. Мулкиева 
 «Pyşbaga synagy» на стихи А. Алланазарова 
 «Sary gawun» на стихи А. Алланазарова 
 «Barýar, barýar pyşbaga» на стихи А. Алланазарова 
 «Güýz gelipdir» на стихи А. Алланазарова 
 «Bilbil saýranda» на стихи А. Аннамырадова 
 «Gün hakynda aýdym» на стихи А. Алланазарова 
 «Ogry pişik näme iýer?» на стихи А. Алланазарова 
 «Men dorja taý» на стихи А. Алланазарова 
 «Sanawaç» на стихи А. Алланазарова 
 «К бабушке» на стихи А. Алланазарова 
 «Meniň dostlarym» цикл из 6 частей на стихи А. Алланазарова 
 «Çöl rowaýaty» цикл песен а-капелла из 4 частей на стихи Дж. Мулкиева

Хоровые произведения 
 «Jan Türkmenistan» на стихи К. Реджепова 
 «Ýaşyl tugly esgerler» на стихи А. Акмырадова 
 «Gelin gelýär» на стихи И. Нурыева 
 «Durna hakynda aýdym» на стихи Г. Эзизова 
 «Ynsanperwerlik» цикл песен а-капелла из 3 частей на стихи С. Ниязова.

Основные научные труды

Кандидатская диссертация 
«Особенности туркменской народной музыки и их влияние на композиторское творчество»
(работа готова к защите).

Монография 
«Теория туркменской музыки» (на русском языке, рукопись находится в печати).

Научный редактор 
Туйлиев, Сухан, научный редактор. «Туркменская Музыка» В. Успенского и В. Беляева, изданный на туркменском языке в двух томах. Туркменская государственная издательская служба, 2016.

Учебники 
 «Основы теории музыки» (на туркменском языке, 2008 г.)
 «Теория туркменской музыки» (на туркменском языке, 2014 г.)
 «Анализ произведений туркменских композиторов» (на туркменском языке, в соавторстве с преподавателями Туркменской национальной консерватории, 2014 г.)
 «Анализ музыкальных произведений» (на туркменском языке, в соавторстве с преподавателями Туркменской национальной консерватории, 2017 г.)

Более 40 научных и научно-популярных статьей (5 выборочно) 
 Туйлиев С., Музыка // Туркменистан (малая энциклопедия). Ашгабат, 1996, стр. 372—374
 Туйлиев С., Tуркменская музыка: традиции и современность. (На турецком языке) // Türkmenistan’da toplum ve kültür. — Ankara: Kültür Bakanliği. 1998, стр. 101—115.,
 Туйлиев С., Проблемы импровизации в туркменской народной музыке. // Türkmen ylmy galkynyş we halkara gatnaşyklar ýolunda. 2011, № 3, стр. 80-95.
 Туйлиев С., Проблемы програмности в туркменской народной музыке и композиторском творчестве. // Beýik Galkynyş eýýamynyň batly gadamlary. 2011, № 3, стр. 135—148.
 Туйлиев С., Отражение тембро-фактурных особенностей туркменских национальных инструментов в композиторском творчестве. // Türkmen ylmy halkara gatnaşyklar ýolunda. 2013, № 3, стр. 146—157.

Награды 
 Лауреат Премии Ленинского комсомола Туркменистана (1991)
 Медаль «За любовь к Отечеству» (1997)
 Заслуженный деятель искусств Туркменистана (2009)

Семья 
Сухан Туйлиев женат на Огулсенем Гаипназаровой (1958 г.), врач. У пары 5 детей (дочери — Мая, Айсенем, Эне; сыновья — Акмырат и Алламырат Туйлиевы) и 8 внуков.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Композиторы Туркменистана
Музыковеды